AIMS steht als Abkürzung für:

 African Institute for Mathematical Sciences
 Agrarinformationsmanagement-Standards, eine Initiative der FAO
 Alliance of Independent Recognised Members of Sport
 American Institute of Mathematical Sciences
 Anästhesie-Informations-Management-System
 Association of International Marathons and Distance Races
 Association Internationale Medico Sportive, früherer Name der Fédération Internationale de Médecine du Sport

Siehe auch:
 AIMMS

Abkürzung